A Faculdade de Informática da PUCRS (FACIN) foi uma das vinte e duas faculdades da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) antes de mudança de estrutura para um conjunto de escolas. Em 2017, a FACIN passou a integrar, em conjunto com diversas outras faculdades, a Escola Politécnica.

A FACIN nasceu como departamento do Instituto de Matemática, em 1971. Foi elevada a Instituto de Informática em 1977 e, devido a uma reforma de currículo, transformou-se em Faculdade em 1998.

Cursos oferecidos

Graduação 
 Bacharelado em Ciência da Computação;
 Bacharelado em Sistemas de Informação;

Além desses dois cursos, oferece os cursos de Engenharia de Computação e Engenharia de Software, em parceria com a Faculdade de Engenharia.

Pós-graduação 
 Programa de Pós-Graduação em Ciências da Computação;

Ligações externas 
 Página da FACIN

Informática